Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2011./12. je šesti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Sudionici 
 Osijek - Osijek
 Pregrada - Pregrada
 Rijeka Jackpot - Rijeka
 Viktorija - Slavonski Brod
 Marjan - Split
 Split - Split
 Agram - Zagreb
 Dinamo Maksimir - Zagreb

Prvi dio

Liga za prvaka 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Liga za ostanak 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 2011./12.
 soccerway.com, Prva HNL za žene 2011./12.

2011-12
ž-p